Fatum (lateinisch Schicksal) bezeichnet:

 Fatum g-Moll, Sinfonische Dichtung von Pjotr Tschaikowski
 Fatum (Film), niederländischer Stummfilm von 1915

Siehe auch
 Fatalismus